Oberliga 1974/75 bezeichnet:
 DDR-Fußball-Oberliga 1974/75
 Fußball-Oberliga 1974/75
 Fußball-Oberliga Nord 1974/75
 Fußball-Oberliga Berlin 1974/75
 Eishockey-Oberliga 1974/75
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1974/75